Martha Kent è un personaggio dei fumetti creato da Jerry Siegel e Joe Shuster, pubblicato dalla DC Comics. È la madre adottiva terrestre di Clark Kent, alias Superman.

Altri media

Film
Phyllis Thaxter interpretò Martha Kent nel film del 1978 Superman.
Nel film del 2006 Superman Returns è Eva Marie Saint a interpretare un'anziana Martha Kent.
Diane Lane interpreta Martha nel DC Extended Universe: il personaggio esordisce in L'uomo d'acciaio (2013) e compare anche in Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) e Justice League (2017).

Superboy 
Dal 1988 al 1992 nella serie televisiva Superboy, Martha Kent è interpretata da Salome Jens.

Lois & Clark - Le nuove avventure di Superman 
Nella serie televisiva Lois & Clark - Le nuove avventure di Superman, Martha Kent è interpretata da K Callan.

Smallville
Dal 2001 nella serie televisiva Smallville, Annette O'Toole, che interpretò Lana Lang in Superman III, recita il ruolo di Martha. In questa versione Martha, insieme al marito Jonathan, è un personaggio molto più importante che nei film o nei fumetti.

Destinata a seguire le orme del padre avvocato William Clark, si laurea in legge ma, dopo la conoscenza dell'agricoltore Jonathan Kent, decide di sposarlo ed andare con lui a Smallville, una piccola cittadina del Kansas. Lì lo aiuta nella gestione della sua fattoria, di fatto rinunciando ad una possibile carriera di più alto livello. Questo genererà inimicizia tra suo padre e Jonathan, che ritiene che la vita da contadina di Martha sia sprecata. Tuttavia William la aiuterà quando la fattoria ha un problema finanziario, ma senza recuperare il rapporto con Jonathan.

I coniugi Kent trovano il piccolo Kal-El in un cratere durante la pioggia di meteoriti del 1989, e lo crescono come loro figlio dandogli il nome di Clark, come il cognome di Martha da nubile. Non potendo avere figli, i coniugi Kent decidono di adottare il piccolo, grazie all'aiuto legale di Lionel Luthor (che però avrà un suo prezzo). Nascondono inoltre l'astronave su cui era giunto nel magazzino sotterraneo. Quando il piccolo Clark cresce, scoprono presto che è "speciale" e decidono di impiegare la loro vita per proteggerlo. Martha si rivela una madre permissiva ma giusta, più tollerante di Jonathan in alcune faccende (per esempio le questioni di ragazze).

Nell'ultimo episodio della prima stagione è testimone della prima attivazione dell'astronave di Clark e viene investita da una luce. Si scopre in seguito che l'astronave l'ha guarita dalla sterilità, e così rimane incinta. Non rivelerà però questo segreto, nascondendo anche la chiave dell'astronave (rubata dalla cassaforte di Lionel), fino a che, affetta da una strana malattia, viene salvata ancora una volta dalla luce dell'astronave portata da Clark e Jonathan vicino all'ospedale dove era ricoverata. Tuttavia, una volta che Clark ha distrutto l'astronave con la chiave di kryptonite, Martha ha un aborto spontaneo.

Martha si impegna nel sociale con diverse attività, come l'aiuto agli anziani o la vendita di torte. Dopo che Lana abbandona la sua attività al Talon, Martha decide di lavorarci come cameriera. Per sostenere le spese della fattoria, nella seconda stagione si fa assumere come segretaria personale di Lionel Luthor, che in quel momento era senza la vista. Decide però di lasciare il posto dopo la scoperta che Lionel stava investigando sulla vita di Clark. Da quel momento si evince che Lionel abbia un debole per Martha, anche se lui non si spingerà mai oltre con lei (Martha non tradirebbe mai il marito). In seguito, per aiutare la sua famiglia in difficoltà (per esempio per la campagna elettorale di Jonathan) riceverà aiuti finanziari o di altro tipo da Lionel, anche all'insaputa di Jonathan stesso. Probabilmente la sua carriera politica è possibile anche grazie agli appoggi di Lionel.

Dopo la morte di Jonathan le offrono di prendere il suo posto al senato del Kansas. Convinta anche da Clark, che decide di abbandonare gli studi per badare alla fattoria, Martha accetterà. Così, per via del suo impegno a Topeka, arriva alla fattoria molto di rado (di conseguenza nella sesta stagione compare meno frequentemente delle precedenti). Alla fine di quella stagione, dopo la morte del senatore Peterson causata dal supersoldato di Lex, le viene fatta la proposta di occupare il suo seggio vacante al senato federale. Questo la costringe a recarsi a vivere a Washington D.C.. In sua assenza Clark le promette di occuparsi della fattoria, facendosi aiutare dai proprietari terrieri vicini.

Dalla settima stagione è sparita dalle scene. Si sa solamente che Lex le ha impedito di partecipare al funerale di Lionel. Torna nella Nona Stagione, dove si scopre essersi fidanzata con Perry White. Inoltre, da quando è arrivata a Washington, ha scoperto che la Checkmate tramava contro il figlio, così è entrata a far parte del gruppo con lo scopo di prenderne il controllo. Diventa così la "Regina Rossa". Con la sua nuova identità riesce a rubare il Libro di Rao a Tess Mercer, riuscendo a scappare anche dal figlio. Quest'ultimo però la riconosce e la perdona, facendosi consegnare il Libro di Rao e il suo segreto: il Libro permetterà ai Kandoriani di "salire" a un altro livello dimensionale, ma nel farlo tutti i kriptoniani, Clark Kent compreso, saranno esiliati dalla Terra.

Note

Collegamenti esterni 
 

Personaggi di Superman
Casalinghe immaginarie
Politici immaginari